Чемпіонат Австрії 1991—1992 () — 81-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій двадцятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Осінній сезон

Весняний сезон

Чемпіонський раунд

Перехідний раунд 

(*) Клуби Першої ліги.

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1992
Австрія
Австрія
1991 в австрійському спорті
1992 в австрійському спорті